Cold Blood (sangue freddo in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Sangue freddo (Cold Blood) – romanzo di Leo Bruce del 1952
 Sangue freddo (Cold Blood) – romanzo di Lynda La Plante
 A sangue freddo (Cold Blood) – romanzo di Theresa Monsour, n. 2899 de Il Giallo Mondadori

Musica 
 Cold Blood – gruppo musicale statunitense
 Cold Blood – album dei Cold Blood del 1969
 Cold Blood – traccia dell'album Wanted Dread & Alive di Peter Tosh del 1981
 Cold Blood – traccia dell'album Blow My Fuse dei Kix del 1988

Televisione 
 Cold Blood – film per la televisione del 2005 diretto da Stuart Orme
 Cold Blood – miniserie televisiva britannica
 Sangue freddo (Cold Blood) – episodio della quinta stagione di Doctor Who (nuova serie)